

Rois arméniens 

Smbat  Bagratouni
Smbat II Bagratouni
Smbat III Bagratouni
Smbat IV Bagratouni
Smbat V Bagratouni
Smbat VI Bagratouni
Smbat VII Bagratouni
Smbat  d'Arménie
 Smbat II d'Arménie
 Hovhannès-Smbat III d'Arménie
 Smbat d'Arménie
 Smbat le Connétable

Patronyme 

 Smbat Lputian est un joueur d'échecs arménien